Daniel Hilpert (né le  à Aschaffenbourg) est un joueur professionnel allemand de hockey sur glace.

Carrière 
Hilpert commence à jouer dans l'équipe junior des Starbulls Rosenheim en 1997. En 1997, il arrive dans celle des Adler Mannheim. Il devient professionnel en signant avec l'EV Landshut en Oberliga. Il découvre le championnat élite en 2003 avec l'ERC Ingolstadt.

Avec l'EV Duisbourg, il joue 103 matchs de 2007 à 2009, marquant 18 points. Il vient ensuite au EHC Munich. Après la rupture de son contrat en , il s'engage avec l'EC Hannover Indians.

Après la faillite de l'équipe de Hanovre, il arrive au SC Riessersee. Après une saison en 2. Bundesliga, il rejoint le TEV Miesbach en ligue bavaroise pour une dernière saison de joueur et préparer sa reconversion.

Au niveau international, Daniel Hilpert a joué avec l'Allemagne dans les championnats du monde junior en 1999, en 2000 et en 2001.

Statistiques

Références 
 

Défenseur de hockey sur glace
Joueur allemand de hockey sur glace
Naissance en juillet 1981
Naissance à Aschaffenbourg
Joueur du ERC Ingolstadt
Joueur du EV Duisburg
Joueur du EHC Munich
Joueur du EV Landshut